«Спокойный» — головной эскадренный миноносец проекта 56 (код НАТО — «Kotlin class destroyer»).

История строительства 
Зачислен в списки ВМФ СССР 19 августа 1952 года. Официальная закладка (при 33 % готовности корпуса) была произведена на заводе № 190 им. А. А. Жданова 4 марта 1953 года (строительный № 701), спущен на воду 28 ноября 1953 года. Испытания корабля были начаты 26 апреля 1954 года на Балтике, испытания артиллерии велись с 8 августа по 8 сентября и с 3 по 16 декабря 1955 года. Корабль вступил в строй 27 июня 1956 года, а 12 сентября 1956 года был зачислен на Северный флот. .

Служба 
12 сентября 1956 года эсминец «Спокойный» был зачислен на Северный флот в состав 121-й БЭМ; 26 сентября во время перехода на Северный флот эсминец принимал участие в спасении подводной лодки М-256. В марте-апреле 1957 года находился на учениях с проверкой инспекцией Министерства обороны СССР. В период с 9 по 16 апреля следующего года принимал участие в учениях СФ; с 15 марта по 6 апреля 1959 года снова находился на учениях. 5 июля 1959 года «Спокойный» был переведён в состав 170-й БЭМ, а 20 ноября 1961 года перешёл на Балтийский флот для модернизации, после проведения которой 19 июля 1963 года был передан в ЛенВМБ. С 1 июля 1964 года находился на ремонте.

В 1966 году «Спокойный» находился на учениях Балтийского флота; участвовал в артиллерийских стрельбах. В апреле 1970 года участвовал в учениях «Океан». В период с 5 июля 1971 по 7 мая 1973 года находился на ремонте с дальнейшим переведением в учебную бригаду с базированием на Кронштадт. В 1973 году эсминец нёс боевую службу у Шетландских островов. С 1 октября 1978 года — в составе 58-й БЭМ 7-й ОПЭСК. В следующем году корабль участвовал в учениях СФ; с 1 апреля 1980 по 3 августа 1983 года проходил ремонт на СРЗ-35 в Мурманске с включением в состав 206-й БЭМ. Отправлен в консервацию 25 марта 1984 года. Исключён из списков 19 апреля 1990 года, 1 октября расформирован. Разрезан на металл в Росте в августе-сентябре 1991 года.

Особенности конструкции 
Основные отличия эсминца от остальных кораблей серии заключались в следующем. После постройки он имел движительно-рулевой комплекс с кронштейнами и двумя рулями, из-за чего не мог достигнуть максимальной скорости хода, заложенной в проекте. В 1955 году на эсминце была полностью заменена корма; в 1956 году облегченная фок-мачта была заменена на усиленную из-за наличия вибрации; РЛС «Риф» на грот-мачте заменили на РЛС «Фут-Н». Только на грот-мачте «Спокойного» имелись две площадки с леерными ограждениями, смотрящими в нос. Ниже размещалось вмонтированное в мачту помещение приёмо-передающей станции «Фут-Н» со ступенчатой носовой стенкой; от установки станции «Мачта П-4» отказались.

В период испытаний на стабилизированном визирном посту в период испытаний была установлена антенна «Якорь-М2» со скругленным полотном и излучателем сверху (вместо «Якорь-М1»). На фок-мачте прямоугольного сечения находилась РЛС «Заря». При выполнении ремонта в 1973 году марс на фок-мачте был продлён в нос, вместо РЛС «Нептун» были установлены две РЛС «Дон».

Ходовой мостик имел впереди выступ, пиллерсы мостика были выполнены в виде буквы «У». Нижняя кница из числа четырёх горизонтальных книц, приваренных по бортам лобовой стенки рубки была длиннее остальных (в отличие от остальных кораблей проекта 56). Модернизациям «Спокойный» не подвергался.

Бортовые номера 
 В ходе службы эсминец сменил ряд следующих бортовых номеров:
 1956 год — № 43;
 1957 год — № 41;
 1959 год — № 541;
 1960 год — № 543;
 1961 год — № 256;
 1963 год — № 811;
 1965 год — № 762;
 1970 год — № 391;
 1976 год — № 325;
 1978 год — № 541.
 1984 −1990 год — № 405

Примечания

Литература

Ссылки 

Эскадренные миноносцы проекта 56
Военные корабли Северного флота ВМФ СССР
Военные корабли Балтийского флота